

Astronomia
 Cratere Vestri – cratere sulla superficie di Callisto

Mitologia
 Vestri – nano della mitologia norrena

Persone
 Baldovina Vestri – patriota e garibaldina italiana
 Gaetano Vestri – ballerino e coreografo francese
 Giorgio Vestri – politico italiano
 Mauro Vestri – attore italiano

Sport
 Vestri - Meistaraflokkur karla knattspyrna – club calcistico islandese